niacyna, 
 nitrobenzen,